Pomyje (ciecz)
 Pomyje (wieś)